Edvin Karahodžič, slovenski hokejist, * 14. junij 1975, Jesenice.

Karahodžič je med sezonama 1995 in 2003, ko je končal kariero, igral za klub HK Sportina Bled. Med letoma 1996 in 1999 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 5
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |43
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled